

Сніжненське сільське поселення — сільське поселення, Карталинський район, Челябінська область
 Сніжненське сільське поселення — сільське поселення, Комсомольський район, Хабаровський край